reedycja – ponowne wydanie (wznowienie) jakiejś publikacji: książki, albumu muzycznego, gry komputerowej itp.
 Reedycja – album Moniki Brodki